ТША — многозначная аббревиатура:
 ТША — Тихоокеанские Штаты Америки
 ТША — транспортер шнековый

См. также 
  — аббревиатура латиницей